Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2007/2008 organizowane były przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone były po raz ostatni na 3 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej (2 grupy) oraz Klasie A (4 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 I liga/Ekstraklasa - Korona Kielce
 II liga - brak
 III liga, gr. IV - Wierna Małogoszcz, Naprzód Jędrzejów, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

Rozgrywki regionalne

IV liga

Klasa Okręgowa

grupa świętokrzyska I

grupa świętokrzyska II

Klasa A

grupa świętokrzyska I 

|rowspan=4|

grupa świętokrzyska II 

|rowspan=1|

grupa świętokrzyska III

grupa świętokrzyska IV

Baraże

Baraże o awans do nowej II ligi 

Zwycięzca: Ponidzie Nida Pińczów

Baraże o awans do nowej III ligi 

Zwycięzca: Granat Skarżysko-Kamienna

Baraże o utrzymanie w Klasie A

Półfinały 

Zwycięzca: Dąb Nagłowice

Zwycięzca: Sokół Jachimowice

Finał 

Zwycięzca: Dąb Nagłowice

Uwaga!

Po odwołaniu Sokoła Jachimowice zarząd ŚZPN zadecydował, że oba zespoły zagrają w Klasie A.

Przypisy

Bibliografia 
 90 minut

Sport w województwie świętokrzyskim